U ovom članku je predstavljena usporedba osnovnih mogućnosti nekoliko editora.

Usporedba je rađena na temelju stabilnih inačica softvera, bez najavljenih ili beta verzija, kao i bez dodataka, ekstenzija ili vanjskih programa (osim ako nije napomenuto u podnošku). Članak nije sveobuhvatan, a vjerojatno ne navodi najsvježije podatke.

Pregled

Operativni sustavi
Ovaj odjeljak nabraja operativne sustave na kojima pojedini editori mogu raditi. Neki editori mogu raditi i na dodatnim sustavima, koji ovdje nisu prikazani.

Multiplatformski editori teksta

Editori teksta temeljeni na Javi
 jEdit
 UNA
 nText
 RText

Editori teksta samo za Windows

 AcroEdit
 AkelPad
 AptEdit
 Caditor
 ConTEXT
 Crimson Editor
 Crystal C/C++
 e
 EditPlus
 Editeur
 EmEditor
 HiEdit
 Metapad
 MultiEdit
 Notepad
 Notepad++
 Notepad2

 NotesHolder
 NoteTab
 PolyEdit
 Programmer's Notepad
 PSPad
 Q10 (editor teksta)
 RJ TextEd
 TED Notepad
 TextPad
 The SemWare Editor 
 Source Insight
 Twistpad
 UltraEdit
 VEDIT
 Zeus

Editori teksta samo za Mac
 Aquamacs
 BBEdit
 Carbon Emacs
 Coda (web development software)
 MacVim
 Scrivener
 skEdit
 Smultron
 SubEthaEdit
 TextEdit
 TextMate
 TextWrangler
 xPad

Jezik sučelja

Sučelje dokumenta

Napomene 
Više instanci: isti program se može višestruko otvoriti za uređenje više datoteka. Odnosi se na programe i s jednodokumentnim i s višedokumentnim sučeljem. Također se odnosi i na sučelje koje izgleda kao više instanci istog programa (kao što su neke verzije Microsoft Worda).
Dijeljenje prozora jednog dokumenta: prozor se može podijeliti za istovremeni pregled različitih dijelova iste datoteke.
Višedokumentno sučelje (MDI): svaki otvoreni dokument dobiva svoj prozor koji se može pomicati unutar prostora editora.
MDI: dokument s tabovima: dokumenati se vide kao tabovi u jednom prozoru.
MDI: Dijeljenje prozora: dijeljenje prozora aplikacije za prikazivanje više dokumenata (prozori se ne preklapaju).

Osnovne mogućnosti

Programerske mogućnosti

Napomene 

 Isticanje sintakse: Prikazuje tekst u raznim bojama i fontovima zavisno od kategorije termina.
 Popis funkcija: Popisuje sve funkcije iz trenutačne datoteke u prozoru ili u sajdbaru i omogućava korisniku da skoči direktno na definiciju te funkcije, npr. dvoklikom na ime funkcije u listi. Uglavnom u realnom vremenu (ne zahtijeva kreiranje baze simbola, vidi dolje).
 Baza simbola: Baza funkcija, definicija varijabli i tipova, definicije makroa itd iz svih datoteka koje pripadaju softveru koji se razvija. Baza može biti kreirana samim editorom ili nekim vanjskim programom kao što je ctags. Baza se može koristiti za brzo lociranje definicije, čak i ako je u drugoj datoteci.
 Uparivanje zagrada: Pronalazi odgovarajuću zagradu, uzimajući u obzir ugnježđenost.
 Auto indentacija: Može se odnositi na jednostavnu automatsku indentaciju istog nivoa (početak novog kao početak prethodnog reda), ili inteligentnu indentaciju, specifičnu za jezik.
 Auto kompletiranje: Editor "pametno" predviđa riječ ili frazu nakon nekoliko napisanih slova.
 Integracija kompajlera: Omogućava pokretanje kompajlera/linkera/dibagera direktno iz editora, preuzimanje izlaza kompajlera i prolaženje kroz greške, automatski pomerajući kurzor na odgovarajuće mjesto u izvornoj datoteci.
  Skrivanje koda, Skrivanje teksta: Blok koda ili teksta se može skriti, radi lakšeg praćenja strukture dokumenta.

Dodatne mogućnosti

Načelno, većina editora teksta ne podržava velike datoteke. Neki su ograničeni raspoloživim RAM-om, dok drugi koriste sofisticirane tehnike raspolaganja virtualnom memorijom i algoritme straničenja memorije (eng. paging).

Kombinacije tipki

Podrška protokola

Unicode i ostala kodiranja znakova
Za podršku određenog kodiranja znakova, editor mora biti sposoban učitati, snimiti i uređivati tekst u određenom kodiranju i ne smije uništiti nijedan znak. Za UTF-8 i UTF-16 editor mora imati internu podršku za 16-bitne znakove.

Ako editor može za uređenje samo vršiti konverziju u interni (8 bit) format, podrška je označena kao djelomična. Ako je kodiranje podržano samo za neke platforme, podrška je djelomična.

S desna ulijevo i bidirekcionalno
Podrška za pisanje tekstova s desna ulijevo (RTL, za jezike kao što su hebrejski, arapski, perzijski) i miješano s lijeva udesno (LTR) s RTL, tzv. bidirekcionalno pisanje.

Zavisno od korištenog algoritma, editori mogu samo prikazivati bidirekcionalni tekst, ali ga ne mogu uređivati. (Npr. Notepad++ 5.1.3 ispravno prikazuje bidirekcionalni tekst, ali ga ne može uređivati i mora se promijeniti smjer prozora za omogućavanje uređenja RTL.)

Podrška za novi red

Napomene

Editori teksta